Фалк (значения):

 Фалк — персонаж древнегреческой мифологии.
 Фалк (бриг)
 Фалк (шнява, 1710)
 Фалк (шнява, 1721)

Фамилия 
 Фалк, Карл Астафьевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 3031; 26 ноября 1816.
 Фалк, Фёдор Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 2027; 26 ноября 1808.

См. также 
 Фалко